Al Quwayrah (arabiska: القويرة) är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Ma'an, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Al Quwayrah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Quwayrah är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Jabal al Ashhab,  meter över havet,  km väster om Al Quwayrah. Runt Al Quwayrah är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Al Quwayrah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ma'an (guvernement)